Авилий, Абилий, Авиан (Avilius, Abilius, Avianus) е име на:

 Авилий, син на Ромул
 Авъл Авилий Флак († 39 г.), римски префект на Египет (32 – 38)
 Авилий Александрийски, също и Абилий († 95), епископ на Александрия (83 – 95), третият патриарх на Александрия, Светия
 Авиан, късноримски писател, 5 век
 Луций Аврелий Авианий Симах, поет, оратор, градски префект на Рим (364 и 365), избран за консул за 377 г.

Вижте също 
 Авиано, град в Италия